Sumar és un moviment social i polític presentat per Yolanda Díaz Pérez al maig de 2022. Va ser presentat oficialment el 18 de maig de 2022. El moviment vol ser un partit que concorri a les eleccions generals espanyoles. Ada Colau i Ballano forma part del moviment. El nom va ser triat per Yolanda, per la il·lusió per Sumar. Tot i així, va confirmar que sumar és el que ella volia, però que podia no ser el nom definitiu.

El 13 de novembre de 2022, Yolanda Díaz Pérez, Mònica Oltra Jarque, Ada Colau i Ballano, Fátima Hamed Hossain i Mónica García Gómez es van reunir a València per parlar de “les altres polítiques”. Durant els inicis del 2022, Yolanda Díaz Pérez es va veure en contra de les decisions de Podem, motiu pel qual va decidir allunyar-se. La presentació oficial es va fer a Madrid, el 19 de maig del 2022. Prèviament, es coneixia la intenció d'un nou projecte liderat per Yolanda Díaz, però ni tan sols Podem coneixia les veritables intencions de Yolanda. El domini 'sumar.info' es va registrar després de les primeres informacions i porta directament a la web oficial del Partit Socialista Obrer Espanyol.

Referències

Enllaços externs 
 

Organitzacions comunistes
Organitzacions fundades el 2022